Byron Preiss est un éditeur, directeur éditorial et écrivain américain.
 Charlotte Preiss est une joueuse française de basket-ball.
 David Preiss (1947-), mathématicien tchèque et britannique.
 Ingeborg Mello de Preiss est une athlète argentine.
 Jacques Preiss (1859-1916), juriste et homme politique allemand.
 Joana Preiss est une actrice française de cinéma.
 Markus Preiß (1978-) est un journaliste allemand.
 Martin Preiss est un directeur de la photographie, scénariste et réalisateur tchèque.
 Wolfgang Preiss est un acteur allemand.
Patronyme anglais